Niemcy:
 Niedernhausen – dzielnica gminy Fischbachtal w kraju związkowym Hesja, w powiecie Darmstadt-Dieburg
 Niedernhausen – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Rheingau-Taunus

Zobacz też:
 Niederhausen